Thunbergia Bezeichnet eine 
 Pflanzengattung, siehe Thunbergien aus der Familie der Acanthusgewächse (Acanthaceae), benannt nach dem schwedischen Naturforscher Carl Peter Thunberg
 Tiergattung, siehe Thunbergia (Spinnen) aus der Familie der Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae), benannt nach der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg